Цильма — реки в России:

 Цильма — река в Республике Коми и Архангельской области, левый приток реки Печора
 Цильма — река в Плесецком районе Архангельской области, впадает в озеро Кеньгозеро

См. также 
 Усть-Цильма — село в Республике Коми, административный центр Усть-Цилемского района